Children of Chance – cortometraggio del 1915 diretto da Ben F. Wilson
Children of Chance – film del 1930 diretto da Alexander Esway
Children of Chance – film del 1949 diretto da Luigi Zampa